Tatyjana Lebegyeva (1973) ukrajnai alpesisízőnő, olimpikon
Tatyjana Romanovna Lebegyeva (1976) olimpiai, világ-, és Európa-bajnok orosz atlétanő, távol- és hármasugró